Le qualificazioni del singolare femminile dell'Australian Open 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Wang Qiang (qualificata)
  Nicole Gibbs (qualificata)
  Naomi Broady (primo turno)
  Sesil Karatančeva (primo turno)
  Anastasija Sevastova (qualificata)
  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Kristýna Plíšková (qualificata)
  Duan Yingying (secondo turno, ritirata)
  Stefanie Vögele (secondo turno)
  Pauline Parmentier (primo turno)
  Elena Vesnina (primo turno)
  Patricia Maria Țig (primo turno)

  María Teresa Torró Flor (primo turno)
  Tamira Paszek (qualificata)
  Sachia Vickery (ultimo turno)
  Julia Glushko (ultimo turno)
  Tereza Smitková (secondo turno)
  Zhang Shuai (qualificata)
  Çağla Büyükakçay (primo turno)
  Rebecca Peterson (primo turno)
  Aleksandra Panova (secondo turno)
  Chang Kai-chen (secondo turno)
  Richèl Hogenkamp (ultimo turno)
  Marina Eraković (primo turno)

Qualificate 

  Wang Qiang 
  Nicole Gibbs 
  Wang Yafan 
  Naomi Ōsaka 
  Anastasija Sevastova
  Zhang Shuai 

  Kristýna Plíšková
  Viktorija Golubic
  Luksika Kumkhum
  Maryna Zanevska
  Maria Sakkarī
  Tamira Paszek

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2016
WTA Tour 2016